Juan Núñez de Lara puede referirse a los siguientes miembros de la Casa de Lara:

  Juan Núñez I de Lara (m. 1294), hijo de Nuño González de Lara "el Bueno".

  Juan Núñez II de Lara (m. 1315), hijo de Juan Núñez I de Lara y de Teresa Díaz de Haro.

  Juan Núñez III de Lara (m. 1350), hijo de Fernando de la Cerda (1275-1322) y de Juana Núñez de Lara.

Casa de Lara